«Шанхай Порт» () бывший «Шанхай СИПГ» — китайский футбольный клуб из города Шанхай, выступающий в Суперлиге. Команда базируется в районе Сюйхуэй. Домашние игры играет на стадионе «Шанхай». Владельцем команды является  (SIPG).

История 
Клуб был основан в 2005 году китайским тренером Сюй Гэньбао, который являлся его президентом. В 2006 году команда стартовала во Второй лиге Китая по футболу — третьем по значимости дивизионе. В 2006—2007 годах выступала в третьем дивизионе. «Шанхай Дунъя» стал третьим китайским клубом из Шанхая, который выиграл первенство третьего дивизиона в 2007 году, сезон 2008 года начал в Первой лиге. Также одержал победу в Национальных играх в качестве «команды Шанхая» в 2009 году. Перед началом сезона 2010 команда поставила задачу попасть в Суперлигу, для этого в команду были приглашены опытные иностранные игроки из Хорватии, Македонии и Гаити, которые стали первыми игроками-иностранцами в клубе. Однако, по итогам сезона команда заняла лишь 4-е место, а зимой началась перестройка команды, основу которой составили молодые футболисты. Три перспективных молодых игрока были проданы клубам Суперлиги — «Наньчан Хэнъюнь» и «Гуанчжоу Эвергранд». Кроме того, началось сотрудничество с еще одним клубом, представляющим Шанхай — «Шанхай Зобон», часть игроков из низшей лиги получили возможность попробовать свои силы во втором дивизионе.

Стадион 
Во время выступлений во второй лиге команда проводила домашние матчи на Футбольной Арене-базе Гэньбао (), где располагается школа для юниоров, район Чунмин, Шанхай. В 2008 году, после победы во второй лиге клуб переехал в Цзиньшаньский спортивный центр (), район Цзиньшань, Шанхай. С 2009 года домашним стадионом «Шанхай ДунъЯ» является Шанхайский стадион.

Названия клуба 
 2005—2011 — Шанхай Дунъя или Шанхай Истэйша
 2012—2014 — Шанхай Теллэйс
 2015—2021 — Шанхай СИПГ
 с 2021 — Шанхай Порт

Достижения

Национальные турниры 

Суперлига:
  Чемпион: 2018
  Серебряный призёр: 2015, 2017
  Бронзовый призёр: 2016

Первая лига:
  Победитель: 2012

Вторая лига:
  Победитель: 2007

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#F00" align="left" |
|----- bgcolor="#FFF"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#F00" align="left" |
|----- bgcolor="#FFF"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#F00" align="left" |
|----- bgcolor="#FFF"
|
|

Тренерский штаб 

По материалам Sina.com

Достижения

Национальные

Международные

Известные игроки 

  Никола Карчев
  Юсуй Даич
  Чжан Линьпэн
  Ромуальд Боко
  Янь Цзюньлин
  Фабрис Ноэль
  Юй Хай
  Крис Диксон
  Асамоа Гьян
  Элкесон
  Цай Хуэйкан
  Тобиас Хюсен
  Халк
  Оскар
  Одил Ахмедов
  Дарио Конка
  У Лэй
  Марко Арнаутович

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания 

ФК «Шанхай СИПГ»